Plusieurs stades ont été nommés en l'honneur de Pierre de Coubertin, parmi lesquels :

France 
 Stade Pierre-de-Coubertin, un stade de football situé à Cannes ;
 Stade Pierre-de-Coubertin, une salle omnisports située dans le  de Paris.

Suisse  
 Stade Pierre-de-Coubertin, un stade d'athlétisme de Lausanne.